Ел Паломар Дос има више значења:

 Ел Паломар Дос (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Паломар Дос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику